Андрей Сычёв:
 Сычёв, Андрей Николаевич (в монашестве Нил; род. 1964) — архиерей Русской православной церкви, епископ Муромский и Вязниковский.
 Сычёв, Андрей Сергеевич (род. 1986) — российский гражданин, получил известность в связи с судебным расследованием издевательств над ним сослуживцев в период службы в армии, в результате которых стал инвалидом.
 Сычёв, Андрей Трофимович (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.